Kotka Pusia (ang. Poppy Cat, 2011-2014) – brytyjski serial animowany stworzony przez Mallory Lewis i Brada Hooda. Wyprodukowany przez Coolabi Productions, Shari Lewis Enterprises i King Rollo Films. Serial powstał na podstawie książki Lary Jones, brytyjskiej ilustratorki i pisarki.

W Polsce premiera serialu odbyła się 1 września 2012 roku na kanale MiniMini+.

Fabuła 
Serial opowiada o przygodach kotki imieniem Pusia, która wraz z przyjaciółmi odkrywają nowe, niesamowite krainy i fantastyczne miejsca.

Bohaterowie 
 Kotka Pusia (ang. Poppy Cat) – główna bohaterka serialu. Poszukiwaczka przygód oraz urodzona marzycielka.
 Zyzio (ang. Zuzu) – energiczny dalmatyńczyk.
 Alma – różowy króliczek.
 Mikruś (ang. Mo) – żółta myszka.
 Edek (ang. Egber) – arogancki borsuk z brytyjskim akcentem. W każdym odcinku udaje kogoś w przebraniu, którym przeszkadza innym w wyprawie.
 Mędrek – brązowa sowa, która nieustannie udziela rad.
 Gilda – gołąb z brytyjskim akcentem.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie MiniMini+ (odc. 1-52) / platformy nc+ (odc. 53-104) – Master Film
Reżyseria:
 Ilona Kuśmierska (odc. 1-52),
 Agata Gawrońska-Bauman (odc. 53-104)
Tłumaczenie:
 Magdalena Dwojak (odc. 53-60, 63-66, 69-72, 79-88),
 Elżbieta Jeżewska (odc. 61-62, 67-68, 73-78),
 Antonina Kasprzak (odc. 89-104)
Dialogi:
 Magdalena Dwojak (odc. 1-6, 13-18, 25-30, 37-42, 48-60, 63-66, 69-72, 79-88),
 Elżbieta Jeżewska (odc. 7-12, 19-24, 31-36, 43-47, 61-62, 67-68, 73-78),
 Antonina Kasprzak (odc. 89-104)
Dźwięk:
 Aneta Michalczyk-Falana (odc. 1-88),
 Iza Lejman (odc. 89-104)
Montaż:
 Aneta Michalczyk-Falana (odc. 1-88),
 Gabriela Turant-Wiśniewska (odc. 89-104)
Kierownictwo produkcji: Agnieszka Kołodziejczyk
Wystąpili:
 Katarzyna Łaska – kotka Pusia
 Beata Sadkowska – piesek Zyzio
 Beata Wyrąbkiewicz – myszka Mikruś
 Joanna Kudelska – króliczka Alma
 Barbara Kałużna – borsuk Edek
 Przemysław Stippa – sowa Mędrek
 Magdalena Kusa – Klara (odc. 1-52)
 Maja Kwiatkowska – Klara (odc. 53-104)
oraz:
 Joanna Pach – mama Klary, żaba
 Julia Kołakowska-Bytner – Gilda (odc. 13-14, 27, 81)
 Łukasz Talik – kot Rakieta (odc. 7, 16), Żabon (odc. 12)
 Jarosław Domin – Tolek (odc. 43)
 Aleksandra Rojewska – Czarek (odc. 49)
 Brygida Turowska
 Krzysztof Szczerbiński
 Agata Gawrońska-Bauman
 Piotr Bajtlik
 Małgorzata Szymańska
 Janusz Wituch
i inni

Lektor: Paweł Bukrewicz

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Seriale telewizyjne zakończone w 2014